|-
|(116251)||2003 YV23|| align=right|15,0|| align=right|2,996|| align=right|0,071|| align=right|9,14|| align=right|5,185||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116252)||2003 YW23|| align=right|15,7|| align=right|2,644|| align=right|0,084|| align=right|3,07|| align=right|4,299||MBA||17. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116253)||2003 YV25|| align=right|14,9|| align=right|2,962|| align=right|0,085|| align=right|15,77|| align=right|5,097||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116254)||2003 YR26|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,180|| align=right|22,57|| align=right|3,479||MBA||18. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116255)||2003 YA27|| align=right|15,5|| align=right|3,032|| align=right|0,218|| align=right|1,33|| align=right|5,277||MBA||16. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116256)||2003 YF27|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,244|| align=right|9,26|| align=right|5,369||MBA||16. prosince 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(116257)||2003 YY27|| align=right|14,8|| align=right|3,033|| align=right|0,097|| align=right|10,28|| align=right|5,282||MBA||17. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116258)||2003 YY29|| align=right|15,7|| align=right|2,220|| align=right|0,178|| align=right|7,50|| align=right|3,308||MBA||17. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116259)||2003 YB30|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,080|| align=right|3,00|| align=right|3,524||MBA||18. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116260)||2003 YZ31|| align=right|16,7|| align=right|2,589|| align=right|0,162|| align=right|4,92|| align=right|4,165||MBA||18. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116261)||2003 YF32|| align=right|15,0|| align=right|2,712|| align=right|0,049|| align=right|6,30|| align=right|4,467||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116262)||2003 YJ32|| align=right|15,5|| align=right|3,042|| align=right|0,055|| align=right|10,63|| align=right|5,304||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116263)||2003 YR32|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,172|| align=right|25,86|| align=right|4,558||MBA||22. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116264)||2003 YY32|| align=right|14,6|| align=right|3,147|| align=right|0,047|| align=right|8,98|| align=right|5,582||MBA||16. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116265)||2003 YB33|| align=right|15,7|| align=right|2,708|| align=right|0,042|| align=right|6,78|| align=right|4,455||MBA||16. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116266)||2003 YF33|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,153|| align=right|6,36|| align=right|3,765||MBA||16. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116267)||2003 YX33|| align=right|15,1|| align=right|2,787|| align=right|0,022|| align=right|6,77|| align=right|4,651||MBA||17. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116268)||2003 YU34|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,104|| align=right|7,51|| align=right|3,611||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116269)||2003 YB35|| align=right|14,3|| align=right|2,768|| align=right|0,235|| align=right|10,35|| align=right|4,604||MBA||18. prosince 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(116270)||2003 YJ35|| align=right|16,2|| align=right|2,125|| align=right|0,044|| align=right|3,53|| align=right|3,096||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116271)||2003 YQ35|| align=right|14,5|| align=right|2,921|| align=right|0,038|| align=right|6,86|| align=right|4,992||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116272)||2003 YA41|| align=right|16,1|| align=right|2,540|| align=right|0,090|| align=right|2,83|| align=right|4,047||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116273)||2003 YX41|| align=right|16,0|| align=right|3,019|| align=right|0,140|| align=right|1,51|| align=right|5,246||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116274)||2003 YX42|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,270|| align=right|5,58|| align=right|4,185||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116275)||2003 YH43|| align=right|15,8|| align=right|2,615|| align=right|0,070|| align=right|3,47|| align=right|4,227||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116276)||2003 YE44|| align=right|15,7|| align=right|2,759|| align=right|0,075|| align=right|3,40|| align=right|4,582||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116277)||2003 YS45|| align=right|15,5|| align=right|2,810|| align=right|0,104|| align=right|3,55|| align=right|4,708||MBA||17. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116278)||2003 YY45|| align=right|14,2|| align=right|3,205|| align=right|0,106|| align=right|14,15|| align=right|5,738||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116279)||2003 YG46|| align=right|15,8|| align=right|2,682|| align=right|0,027|| align=right|4,16|| align=right|4,392||MBA||17. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116280)||2003 YH47|| align=right|13,9|| align=right|3,977|| align=right|0,146|| align=right|10,61|| align=right|7,929||HLD||17. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116281)||2003 YR47|| align=right|15,8|| align=right|3,079|| align=right|0,200|| align=right|1,07|| align=right|5,402||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116282)||2003 YU50|| align=right|14,5|| align=right|2,996|| align=right|0,145|| align=right|7,79|| align=right|5,184||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116283)||2003 YS51|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,173|| align=right|3,24|| align=right|3,560||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116284)||2003 YC52|| align=right|14,9|| align=right|3,048|| align=right|0,153|| align=right|11,23|| align=right|5,320||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116285)||2003 YG52|| align=right|16,4|| align=right|2,164|| align=right|0,160|| align=right|4,68|| align=right|3,182||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116286)||2003 YB53|| align=right|15,7|| align=right|2,606|| align=right|0,045|| align=right|2,09|| align=right|4,205||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116287)||2003 YF54|| align=right|15,3|| align=right|3,236|| align=right|0,114|| align=right|2,95|| align=right|5,821||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116288)||2003 YV54|| align=right|15,3|| align=right|2,868|| align=right|0,014|| align=right|3,12|| align=right|4,855||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116289)||2003 YO55|| align=right|15,7|| align=right|2,553|| align=right|0,162|| align=right|5,88|| align=right|4,080||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116290)||2003 YO56|| align=right|15,5|| align=right|3,083|| align=right|0,107|| align=right|0,74|| align=right|5,412||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116291)||2003 YD57|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,150|| align=right|12,19|| align=right|4,505||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116292)||2003 YO57|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,201|| align=right|10,43|| align=right|4,077||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116293)||2003 YU57|| align=right|15,7|| align=right|2,650|| align=right|0,045|| align=right|1,72|| align=right|4,313||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116294)||2003 YE58|| align=right|13,3|| align=right|3,993|| align=right|0,191|| align=right|11,63|| align=right|7,977||HLD||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116295)||2003 YL58|| align=right|15,2|| align=right|2,716|| align=right|0,028|| align=right|9,64|| align=right|4,476||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116296)||2003 YT58|| align=right|14,5|| align=right|3,100|| align=right|0,044|| align=right|11,66|| align=right|5,458||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116297)||2003 YR59|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,120|| align=right|3,23|| align=right|3,554||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116298)||2003 YY59|| align=right|16,0|| align=right|3,051|| align=right|0,197|| align=right|0,52|| align=right|5,329||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116299)||2003 YJ60|| align=right|16,6|| align=right|2,328|| align=right|0,220|| align=right|2,52|| align=right|3,552||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116300)||2003 YW60|| align=right|14,2|| align=right|3,107|| align=right|0,223|| align=right|26,59|| align=right|5,477||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116301)||2003 YZ60|| align=right|15,5|| align=right|3,081|| align=right|0,191|| align=right|1,94|| align=right|5,408||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116302)||2003 YH61|| align=right|14,3|| align=right|3,193|| align=right|0,116|| align=right|2,05|| align=right|5,704||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116303)||2003 YK61|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,144|| align=right|5,29|| align=right|4,147||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116304)||2003 YV61|| align=right|15,6|| align=right|2,417|| align=right|0,109|| align=right|7,21|| align=right|3,756||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116305)||2003 YL62|| align=right|15,0|| align=right|2,677|| align=right|0,105|| align=right|14,25|| align=right|4,378||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116306)||2003 YQ62|| align=right|15,0|| align=right|2,648|| align=right|0,204|| align=right|12,49|| align=right|4,309||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116307)||2003 YX62|| align=right|15,6|| align=right|3,109|| align=right|0,163|| align=right|0,71|| align=right|5,480||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116308)||2003 YR63|| align=right|15,5|| align=right|2,449|| align=right|0,048|| align=right|3,73|| align=right|3,833||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116309)||2003 YF64|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,107|| align=right|3,06|| align=right|4,210||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116310)||2003 YA65|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,072|| align=right|9,62|| align=right|5,429||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116311)||2003 YQ65|| align=right|15,1|| align=right|3,004|| align=right|0,107|| align=right|0,76|| align=right|5,205||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116312)||2003 YS65|| align=right|14,7|| align=right|2,816|| align=right|0,119|| align=right|13,80|| align=right|4,725||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116313)||2003 YT65|| align=right|14,2|| align=right|3,004|| align=right|0,226|| align=right|9,24|| align=right|5,207||MBA||19. prosince 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(116314)||2003 YA66|| align=right|15,6|| align=right|2,641|| align=right|0,100|| align=right|12,54|| align=right|4,292||MBA||20. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116315)||2003 YE66|| align=right|16,0|| align=right|2,269|| align=right|0,164|| align=right|6,33|| align=right|3,418||MBA||20. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116316)||2003 YJ68|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,047|| align=right|10,55|| align=right|5,357||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116317)||2003 YZ68|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,058|| align=right|14,48|| align=right|4,456||MBA||20. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116318)||2003 YB69|| align=right|14,9|| align=right|2,774|| align=right|0,125|| align=right|16,15|| align=right|4,618||MBA||20. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116319)||2003 YF69|| align=right|14,2|| align=right|3,104|| align=right|0,102|| align=right|20,54|| align=right|5,467||MBA||20. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116320)||2003 YW69|| align=right|16,5|| align=right|2,975|| align=right|0,151|| align=right|1,07|| align=right|5,131||MBA||21. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116321)||2003 YB70|| align=right|14,2|| align=right|3,164|| align=right|0,083|| align=right|17,15|| align=right|5,628||MBA||21. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116322)||2003 YJ72|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,114|| align=right|10,68|| align=right|3,766||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116323)||2003 YP72|| align=right|14,7|| align=right|2,768|| align=right|0,160|| align=right|7,50|| align=right|4,605||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116324)||2003 YT72|| align=right|14,7|| align=right|3,187|| align=right|0,169|| align=right|11,36|| align=right|5,689||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116325)||2003 YV72|| align=right|14,5|| align=right|2,605|| align=right|0,196|| align=right|12,52|| align=right|4,204||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116326)||2003 YH73|| align=right|16,1|| align=right|2,293|| align=right|0,096|| align=right|7,51|| align=right|3,471||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116327)||2003 YJ73|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,160|| align=right|4,51|| align=right|4,142||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116328)||2003 YL73|| align=right|16,3|| align=right|2,258|| align=right|0,212|| align=right|1,68|| align=right|3,393||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116329)||2003 YZ73|| align=right|15,3|| align=right|3,147|| align=right|0,065|| align=right|2,95|| align=right|5,581||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116330)||2003 YN74|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,204|| align=right|0,63|| align=right|3,505||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116331)||2003 YS74|| align=right|15,7|| align=right|2,652|| align=right|0,093|| align=right|3,06|| align=right|4,318||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116332)||2003 YC75|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,067|| align=right|5,17|| align=right|4,174||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116333)||2003 YC76|| align=right|14,3|| align=right|3,103|| align=right|0,098|| align=right|4,17|| align=right|5,464||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116334)||2003 YP76|| align=right|15,6|| align=right|2,844|| align=right|0,086|| align=right|2,83|| align=right|4,796||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116335)||2003 YA77|| align=right|14,6|| align=right|3,067|| align=right|0,229|| align=right|17,78|| align=right|5,370||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116336)||2003 YB77|| align=right|14,1|| align=right|3,250|| align=right|0,035|| align=right|12,87|| align=right|5,857||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116337)||2003 YF77|| align=right|15,1|| align=right|2,516|| align=right|0,107|| align=right|2,01|| align=right|3,989||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116338)||2003 YH78|| align=right|16,0|| align=right|2,564|| align=right|0,193|| align=right|3,39|| align=right|4,105||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116339)||2003 YZ78|| align=right|15,9|| align=right|2,580|| align=right|0,173|| align=right|3,96|| align=right|4,143||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116340)||2003 YC81|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,165|| align=right|13,60|| align=right|4,609||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116341)||2003 YF81|| align=right|15,4|| align=right|2,724|| align=right|0,108|| align=right|9,48|| align=right|4,495||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116342)||2003 YH81|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,120|| align=right|15,66|| align=right|5,643||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116343)||2003 YY83|| align=right|16,0|| align=right|2,249|| align=right|0,141|| align=right|3,80|| align=right|3,373||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116344)||2003 YB84|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,070|| align=right|4,84|| align=right|4,642||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116345)||2003 YJ84|| align=right|14,9|| align=right|3,171|| align=right|0,049|| align=right|10,57|| align=right|5,645||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116346)||2003 YP84|| align=right|14,7|| align=right|3,114|| align=right|0,128|| align=right|4,93|| align=right|5,493||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116347)||2003 YQ86|| align=right|14,6|| align=right|2,717|| align=right|0,179|| align=right|13,18|| align=right|4,478||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116348)||2003 YF89|| align=right|15,9|| align=right|2,893|| align=right|0,165|| align=right|9,85|| align=right|4,921||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116349)||2003 YM89|| align=right|16,1|| align=right|2,525|| align=right|0,265|| align=right|4,05|| align=right|4,011||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116350)||2003 YU89|| align=right|16,6|| align=right|2,417|| align=right|0,105|| align=right|7,16|| align=right|3,757||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116351)||2003 YW89|| align=right|16,0|| align=right|2,530|| align=right|0,250|| align=right|2,38|| align=right|4,025||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116352)||2003 YZ90|| align=right|14,8|| align=right|3,145|| align=right|0,182|| align=right|8,80|| align=right|5,576||MBA||20. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116353)||2003 YC91|| align=right|13,5|| align=right|3,087|| align=right|0,249|| align=right|11,30|| align=right|5,423||MBA||20. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116354)||2003 YL91|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,078|| align=right|14,15|| align=right|5,571||MBA||20. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116355)||2003 YT91|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,111|| align=right|14,62|| align=right|4,482||MBA||20. prosince 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(116356)||2003 YV91|| align=right|15,0|| align=right|3,019|| align=right|0,121|| align=right|11,94|| align=right|5,246||MBA||21. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116357)||2003 YH92|| align=right|14,4|| align=right|3,130|| align=right|0,103|| align=right|10,87|| align=right|5,537||MBA||21. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116358)||2003 YB94|| align=right|16,4|| align=right|2,815|| align=right|0,127|| align=right|3,18|| align=right|4,721||MBA||21. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116359)||2003 YX94|| align=right|15,3|| align=right|3,175|| align=right|0,150|| align=right|2,14|| align=right|5,655||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116360)||2003 YN95|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,033|| align=right|11,28|| align=right|4,033||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116361)||2003 YZ95|| align=right|15,5|| align=right|2,454|| align=right|0,164|| align=right|6,31|| align=right|3,843||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116362)||2003 YZ96|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,082|| align=right|9,12|| align=right|4,494||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116363)||2003 YN100|| align=right|16,0|| align=right|2,515|| align=right|0,197|| align=right|3,56|| align=right|3,987||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116364)||2003 YQ101|| align=right|14,7|| align=right|3,057|| align=right|0,182|| align=right|9,56|| align=right|5,344||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116365)||2003 YU101|| align=right|14,9|| align=right|3,073|| align=right|0,013|| align=right|10,47|| align=right|5,387||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116366)||2003 YG102|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,151|| align=right|14,78|| align=right|4,420||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116367)||2003 YZ102|| align=right|15,8|| align=right|2,481|| align=right|0,133|| align=right|5,10|| align=right|3,907||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116368)||2003 YS104|| align=right|15,5|| align=right|3,045|| align=right|0,091|| align=right|1,02|| align=right|5,314||MBA||21. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116369)||2003 YS106|| align=right|16,1|| align=right|2,478|| align=right|0,011|| align=right|6,33|| align=right|3,900||MBA||22. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116370)||2003 YY106|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,176|| align=right|14,32|| align=right|4,520||MBA||22. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116371)||2003 YG107|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,166|| align=right|13,34|| align=right|4,531||MBA||22. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116372)||2003 YJ108|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,172|| align=right|12,23|| align=right|4,223||MBA||21. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116373)||2003 YK108|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,091|| align=right|13,95|| align=right|4,484||MBA||21. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116374)||2003 YA110|| align=right|14,8|| align=right|2,783|| align=right|0,180|| align=right|12,46|| align=right|4,641||MBA||23. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116375)||2003 YU111|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,120|| align=right|4,61|| align=right|5,621||MBA||23. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116376)||2003 YF113|| align=right|13,9|| align=right|3,133|| align=right|0,187|| align=right|24,89|| align=right|5,545||MBA||23. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116377)||2003 YL113|| align=right|16,2|| align=right|2,442|| align=right|0,118|| align=right|8,10|| align=right|3,816||MBA||23. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116378)||2003 YJ114|| align=right|15,9|| align=right|2,685|| align=right|0,162|| align=right|1,78|| align=right|4,398||MBA||25. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116379)||2003 YB115|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,089|| align=right|6,14|| align=right|4,420||MBA||27. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116380)||2003 YU116|| align=right|15,0|| align=right|3,130|| align=right|0,057|| align=right|3,89|| align=right|5,537||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116381)||2003 YV116|| align=right|15,8|| align=right|2,632|| align=right|0,171|| align=right|5,24|| align=right|4,270||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116382)||2003 YF121|| align=right|15,6|| align=right|2,367|| align=right|0,142|| align=right|7,33|| align=right|3,640||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116383)||2003 YG123|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,115|| align=right|12,46|| align=right|5,571||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116384)||2003 YQ123|| align=right|15,8|| align=right|2,644|| align=right|0,083|| align=right|3,66|| align=right|4,298||MBA||28. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116385)||2003 YE124|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,133|| align=right|9,67|| align=right|5,430||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116386)||2003 YZ125|| align=right|15,1|| align=right|2,678|| align=right|0,119|| align=right|13,44|| align=right|4,382||MBA||27. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116387)||2003 YM126|| align=right|15,0|| align=right|2,678|| align=right|0,166|| align=right|12,78|| align=right|4,381||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116388)||2003 YQ126|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,275|| align=right|19,19|| align=right|5,479||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116389)||2003 YO127|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,047|| align=right|10,60|| align=right|4,439||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116390)||2003 YU127|| align=right|14,5|| align=right|3,140|| align=right|0,063|| align=right|9,91|| align=right|5,562||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116391)||2003 YF128|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,244|| align=right|11,43|| align=right|4,125||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116392)||2003 YZ128|| align=right|15,6|| align=right|2,569|| align=right|0,081|| align=right|12,86|| align=right|4,118||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116393)||2003 YF129|| align=right|15,6|| align=right|2,471|| align=right|0,177|| align=right|5,78|| align=right|3,883||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116394)||2003 YR129|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,059|| align=right|9,78|| align=right|5,419||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116395)||2003 YC130|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,160|| align=right|8,55|| align=right|3,390||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116396)||2003 YJ132|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,213|| align=right|9,13|| align=right|4,080||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116397)||2003 YS132|| align=right|14,5|| align=right|3,144|| align=right|0,071|| align=right|10,26|| align=right|5,575||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116398)||2003 YX132|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,089|| align=right|10,77|| align=right|5,364||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116399)||2003 YV133|| align=right|15,0|| align=right|2,625|| align=right|0,118|| align=right|14,53|| align=right|4,253||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116400)||2003 YY133|| align=right|14,9|| align=right|3,209|| align=right|0,132|| align=right|9,50|| align=right|5,748||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116401)||2003 YA135|| align=right|15,7|| align=right|1,911|| align=right|0,080|| align=right|18,25|| align=right|2,641||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116402)||2003 YJ135|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,254|| align=right|8,09|| align=right|4,329||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116403)||2003 YR135|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,130|| align=right|18,56|| align=right|5,437||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116404)||2003 YU135|| align=right|16,0|| align=right|2,445|| align=right|0,193|| align=right|8,42|| align=right|3,821||MBA||28. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116405)||2003 YX135|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,042|| align=right|20,64|| align=right|5,438||MBA||28. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116406)||2003 YP136|| align=right|14,7|| align=right|3,035|| align=right|0,055|| align=right|10,99|| align=right|5,287||MBA||18. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116407)||2003 YU136|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,068|| align=right|11,51|| align=right|5,427||MBA||25. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116408)||2003 YX137|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,069|| align=right|4,17|| align=right|4,109||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116409)||2003 YE138|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,184|| align=right|3,27|| align=right|3,646||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116410)||2003 YQ138|| align=right|14,2|| align=right|3,033|| align=right|0,091|| align=right|14,80|| align=right|5,281||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116411)||2003 YB139|| align=right|15,4|| align=right|3,132|| align=right|0,107|| align=right|0,30|| align=right|5,542||MBA||27. prosince 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(116412)||2003 YC139|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,208|| align=right|1,94|| align=right|3,687||MBA||27. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116413)||2003 YM139|| align=right|15,0|| align=right|2,713|| align=right|0,093|| align=right|11,89|| align=right|4,468||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116414)||2003 YF141|| align=right|14,0|| align=right|3,064|| align=right|0,045|| align=right|10,57|| align=right|5,363||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116415)||2003 YX141|| align=right|14,8|| align=right|3,032|| align=right|0,070|| align=right|11,92|| align=right|5,278||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116416)||2003 YM142|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,217|| align=right|14,56|| align=right|4,436||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116417)||2003 YO143|| align=right|15,7|| align=right|2,571|| align=right|0,040|| align=right|12,73|| align=right|4,123||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116418)||2003 YW143|| align=right|14,7|| align=right|2,874|| align=right|0,129|| align=right|13,35|| align=right|4,871||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116419)||2003 YT144|| align=right|15,1|| align=right|2,672|| align=right|0,082|| align=right|13,57|| align=right|4,367||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116420)||2003 YW146|| align=right|14,8|| align=right|2,684|| align=right|0,211|| align=right|13,96|| align=right|4,396||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116421)||2003 YF149|| align=right|14,6|| align=right|3,110|| align=right|0,179|| align=right|13,02|| align=right|5,483||MBA||29. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116422)||2003 YJ149|| align=right|15,6|| align=right|2,863|| align=right|0,142|| align=right|13,61|| align=right|4,843||MBA||29. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116423)||2003 YD150|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,086|| align=right|9,14|| align=right|4,061||MBA||29. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116424)||2003 YV150|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,060|| align=right|11,48|| align=right|5,735||MBA||29. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116425)||2003 YX150|| align=right|14,1|| align=right|3,180|| align=right|0,142|| align=right|17,68|| align=right|5,671||MBA||29. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116426)||2003 YG151|| align=right|14,5|| align=right|3,157|| align=right|0,102|| align=right|18,79|| align=right|5,609||MBA||29. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116427)||2003 YH151|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,184|| align=right|14,12|| align=right|4,129||MBA||29. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116428)||2003 YX151|| align=right|15,0|| align=right|2,672|| align=right|0,236|| align=right|5,12|| align=right|4,368||MBA||29. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116429)||2003 YB153|| align=right|15,2|| align=right|3,133|| align=right|0,181|| align=right|17,29|| align=right|5,544||MBA||29. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116430)||2003 YD153|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,248|| align=right|13,99|| align=right|4,262||MBA||29. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116431)||2003 YF153|| align=right|16,6|| align=right|2,191|| align=right|0,196|| align=right|3,62|| align=right|3,242||MBA||29. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116432)||2003 YM153|| align=right|14,1|| align=right|3,159|| align=right|0,321|| align=right|23,26|| align=right|5,615||MBA||29. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116433)||2003 YN153|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,138|| align=right|11,95|| align=right|4,278||MBA||29. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116434)||2003 YK154|| align=right|14,8|| align=right|2,718|| align=right|0,164|| align=right|13,34|| align=right|4,480||MBA||29. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116435)||2003 YJ155|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,148|| align=right|13,95|| align=right|4,169||MBA||30. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116436)||2003 YK158|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,101|| align=right|10,27|| align=right|5,115||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116437)||2003 YT159|| align=right|15,7|| align=right|2,555|| align=right|0,032|| align=right|11,58|| align=right|4,084||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116438)||2003 YL160|| align=right|15,8|| align=right|2,713|| align=right|0,155|| align=right|5,32|| align=right|4,467||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116439)||2003 YN162|| align=right|13,2|| align=right|5,137|| align=right|0,102|| align=right|14,61|| align=right|11,65||JUT||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116440)||2003 YK163|| align=right|16,5|| align=right|2,182|| align=right|0,128|| align=right|3,41|| align=right|3,223||MBA||17. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116441)||2003 YU166|| align=right|16,5|| align=right|2,488|| align=right|0,054|| align=right|1,93|| align=right|3,924||MBA||17. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116442)||2003 YR167|| align=right|16,2|| align=right|2,635|| align=right|0,079|| align=right|5,07|| align=right|4,276||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116443)||2003 YU170|| align=right|15,4|| align=right|2,964|| align=right|0,019|| align=right|11,61|| align=right|5,102||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116444)||2003 YZ172|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,153|| align=right|13,56|| align=right|4,415||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116445)||2003 YM175|| align=right|16,7|| align=right|2,430|| align=right|0,197|| align=right|1,71|| align=right|3,788||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116446)||2004 AG|| align=right|16,0|| align=right|2,769|| align=right|0,012|| align=right|1,78|| align=right|4,608||MBA||5. ledna 2004||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(116447)||2004 AJ|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,324|| align=right|23,81|| align=right|5,363||MBA||11. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116448)||2004 AT|| align=right|14,9|| align=right|3,067|| align=right|0,173|| align=right|14,32|| align=right|5,371||MBA||12. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116449)||2004 AU|| align=right|14,2|| align=right|3,147|| align=right|0,171|| align=right|11,78|| align=right|5,582||MBA||12. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116450)||2004 AW|| align=right|13,3|| align=right|3,415|| align=right|0,096|| align=right|17,96|| align=right|6,310||MBA||12. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116451)||2004 AL1|| align=right|15,4|| align=right|3,043|| align=right|0,273|| align=right|1,37|| align=right|5,308||MBA||12. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116452)||2004 AN1|| align=right|15,1|| align=right|3,004|| align=right|0,062|| align=right|14,79|| align=right|5,205||MBA||12. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116453)||2004 AV1|| align=right|14,9|| align=right|2,919|| align=right|0,221|| align=right|13,31|| align=right|4,987||MBA||12. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116454)||2004 AM2|| align=right|16,0|| align=right|2,718|| align=right|0,089|| align=right|0,72|| align=right|4,480||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116455)||2004 AT2|| align=right|15,4|| align=right|2,678|| align=right|0,126|| align=right|11,51|| align=right|4,382||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116456)||2004 AH5|| align=right|15,0|| align=right|3,183|| align=right|0,136|| align=right|6,06|| align=right|5,678||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116457)||2004 AL5|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,160|| align=right|2,88|| align=right|3,674||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116458)||2004 AX5|| align=right|14,5|| align=right|3,192|| align=right|0,078|| align=right|11,42|| align=right|5,701||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116459)||2004 AA6|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,135|| align=right|2,04|| align=right|3,766||MBA||13. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116460)||2004 AD7|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,090|| align=right|9,75|| align=right|5,477||MBA||14. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116461)||2004 AL7|| align=right|14,5|| align=right|3,104|| align=right|0,104|| align=right|12,10|| align=right|5,469||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116462)||2004 AG8|| align=right|16,0|| align=right|2,657|| align=right|0,126|| align=right|14,42|| align=right|4,331||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116463)||2004 AX8|| align=right|15,6|| align=right|2,798|| align=right|0,215|| align=right|8,01|| align=right|4,679||MBA||14. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116464)||2004 AH9|| align=right|15,4|| align=right|2,527|| align=right|0,066|| align=right|15,69|| align=right|4,017||MBA||14. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116465)||2004 AN9|| align=right|15,5|| align=right|3,023|| align=right|0,076|| align=right|9,34|| align=right|5,256||MBA||14. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116466)||2004 AT9|| align=right|15,0|| align=right|3,129|| align=right|0,077|| align=right|4,82|| align=right|5,534||MBA||15. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116467)||2004 AK10|| align=right|16,5|| align=right|2,612|| align=right|0,094|| align=right|1,28|| align=right|4,220||MBA||15. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116468)||2004 AA11|| align=right|14,9|| align=right|3,177|| align=right|0,061|| align=right|17,04|| align=right|5,662||MBA||2. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(116469)||2004 AJ21|| align=right|16,2|| align=right|2,848|| align=right|0,050|| align=right|2,38|| align=right|4,805||MBA||15. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116470)||2004 AJ24|| align=right|16,0|| align=right|2,581|| align=right|0,151|| align=right|2,39|| align=right|4,146||MBA||15. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116471)||2004 AJ26|| align=right|15,5|| align=right|2,244|| align=right|0,135|| align=right|7,01|| align=right|3,361||MBA||13. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116472)||2004 BE2|| align=right|15,3|| align=right|3,138|| align=right|0,083|| align=right|1,42|| align=right|5,559||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116473)||2004 BA3|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,093|| align=right|3,78|| align=right|5,276||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116474)||2004 BP3|| align=right|15,9|| align=right|2,723|| align=right|0,064|| align=right|5,60|| align=right|4,492||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116475)||2004 BA4|| align=right|15,0|| align=right|3,010|| align=right|0,069|| align=right|5,60|| align=right|5,222||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116476)||2004 BE4|| align=right|15,5|| align=right|2,760|| align=right|0,124|| align=right|5,96|| align=right|4,584||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116477)||2004 BL5|| align=right|14,6|| align=right|3,090|| align=right|0,097|| align=right|16,25|| align=right|5,431||MBA||16. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116478)||2004 BT5|| align=right|15,4|| align=right|2,970|| align=right|0,066|| align=right|10,48|| align=right|5,119||MBA||16. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116479)||2004 BB6|| align=right|17,2|| align=right|2,184|| align=right|0,122|| align=right|4,35|| align=right|3,226||MBA||16. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116480)||2004 BS6|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,272|| align=right|26,36|| align=right|4,283||MBA||17. ledna 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(116481)||2004 BW6|| align=right|14,8|| align=right|2,920|| align=right|0,089|| align=right|18,20|| align=right|4,989||MBA||16. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116482)||2004 BX6|| align=right|15,9|| align=right|2,703|| align=right|0,025|| align=right|4,89|| align=right|4,442||MBA||16. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(116483)||2004 BJ8|| align=right|16,3|| align=right|2,772|| align=right|0,095|| align=right|2,59|| align=right|4,616||MBA||17. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116484)||2004 BD10|| align=right|16,6|| align=right|2,304|| align=right|0,129|| align=right|5,45|| align=right|3,496||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116485)||2004 BS10|| align=right|13,7|| align=right|3,123|| align=right|0,152|| align=right|18,34|| align=right|5,518||MBA||17. ledna 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(116486)||2004 BV11|| align=right|15,4|| align=right|3,031|| align=right|0,130|| align=right|2,35|| align=right|5,275||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116487)||2004 BC12|| align=right|16,0|| align=right|2,900|| align=right|0,080|| align=right|2,91|| align=right|4,938||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116488)||2004 BG12|| align=right|16,0|| align=right|2,664|| align=right|0,031|| align=right|2,64|| align=right|4,347||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116489)||2004 BN12|| align=right|14,7|| align=right|3,953|| align=right|0,059|| align=right|1,28|| align=right|7,858||HLD||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116490)||2004 BR12|| align=right|15,9|| align=right|3,048|| align=right|0,049|| align=right|1,82|| align=right|5,320||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116491)||2004 BU12|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,096|| align=right|15,92|| align=right|5,663||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116492)||2004 BG13|| align=right|15,9|| align=right|2,676|| align=right|0,074|| align=right|7,37|| align=right|4,377||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116493)||2004 BL13|| align=right|15,2|| align=right|3,451|| align=right|0,045|| align=right|3,40|| align=right|6,411||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116494)||2004 BE15|| align=right|15,6|| align=right|2,911|| align=right|0,033|| align=right|2,73|| align=right|4,966||MBA||16. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116495)||2004 BS15|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,069|| align=right|15,11|| align=right|4,413||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116496)||2004 BH16|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,168|| align=right|13,99|| align=right|4,267||MBA||18. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116497)||2004 BG17|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,127|| align=right|15,31|| align=right|4,207||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116498)||2004 BS19|| align=right|14,3|| align=right|3,434|| align=right|0,044|| align=right|10,74|| align=right|6,363||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(116499)||2004 BF21|| align=right|15,7|| align=right|2,748|| align=right|0,104|| align=right|4,17|| align=right|4,554||MBA||17. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116500)||2004 BG22|| align=right|15,5|| align=right|2,948|| align=right|0,116|| align=right|2,96|| align=right|5,062||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek